Spahlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Spahlinger (1954–2021), deutsche Künstlerin
 Mathias Spahlinger (* 1944), deutscher Komponist

Siehe auch:
 Spalinger